Supermarket kan avse:

Supermarket (musikalbum) – ett musikalbum av Johan "Stakka Bo" Renck
Ica Supermarket – en av Ica:s butikstyper

Se även
 Snabbköp